Yuri kan verwijzen naar:

 Yuri (naam), een voornaam

 Yuri (genre), een genre van Manga en Anime
 Yuri (taal), een Amazonetaal gesproken in de buurt van de Japurá
 Yuri (dialect), een dialect van het Golin
 Yuri (volk), een inheems volk uit Colomia
 Yuri (satelliet), de eerste Japanse communicatiesatelliet

Voor de andere schrijfwijze: zie Joeri.